Die tschechische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden.

Qualifikation 

Die tschechische Mannschaft qualifizierte sich ohne Punktverlust souverän vor Schottland für die Europameisterschaft.

Tschechisches Aufgebot

Tschechische Spiele 

Tschechien konnte sich in der Vorrundengruppe Vier nicht gegen den Co-Gastgeber Niederlande und Weltmeister Frankreich durchsetzen und schied in der Vorrunde aus.

 Tschechien – Niederlande 0:1 – Tor: 0:1 F.de Boer (89./FE)
 Tschechien – Frankreich 1:2 – Tore: 0:1 Henry (7.), 1:1 Poborský (35./FE), 1:2 Djorkaeff (60.)
 Tschechien – Dänemark 2:0 – Tore: 1:0 Šmicer (64.), 2:0 Šmicer (67.)

Tschechien
2000